Lula Ribeiro, nome artístico de Luiz Carlos Cavalcante Ribeiro (Aracaju, 27 de outubro de 1960) é um cantor, compositor, violonista e arranjador brasileiro.

Ligações externas

Compositores de Sergipe
Cantores de Sergipe
Instrumentistas de Sergipe
Arranjadores do Brasil
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Aracaju